Waterskiën is een sport die tot en met 2018 op het programma van de Middellandse Zeespelen stond.

Geschiedenis 
Waterskiën is een vrij nieuwe sport op de Middellandse Zeespelen. Pas tijdens de zestiende editie, in 2009, werd de sport geïntroduceerd op de Middellandse Zeespelen. In 2009 stonden er zes onderdelen op het programma: zowel de mannen als de vrouwen konden medailles vergaren in de disciplines slalom, figuren en wakeboard. Vier jaar later werd het programma echter drastisch beperkt, en werden alleen de slalomonderdelen nog georganiseerd. In 2018 werd hetzelfde programma gehanteerd. In 2022 ontbrak waterskiën op het programma van de Middellandse Zeespelen.

Tot op heden konden slechts drie landen medailles vergaren in het waterskiën: Frankrijk, Italië en Griekenland.

Onderdelen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen